61-й штурмовой авиационный Краснознамённый полк — воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

Наименование полка 
В различные годы своего существования полк имел наименования:
 эскадрилья «Ультиматум» (1924);
 9-я эскадрилья «Ультиматум»;
 5-й штурмовой авиационный полк (04.1938 г.);
 61-й штурмовой авиационный полк (09.1940);
 61-й штурмовой авиационный Краснознамённый полк (09.11.1941 г.);;
 165-й гвардейский штурмовой авиационный Краснознамённый полк;
 165-й гвардейский штурмовой авиационный Станиславский Краснознамённый полк;
 165-й гвардейский истребительный авиационный Станиславский Краснознамённый полк;
 165-й гвардейский истребительный авиационный Станиславский Краснознамённый полк ПВО;
 Войсковая часть (Полевая почта) 10292.

История и боевой путь полка 
В 1924 году в Гомеле был создан авиационный отряд из самолётов Ньюпор, Авро и De Havilland. С увеличением этого отряда сформирована эскадрилья «Ультиматум». К 1927 году эскадрилья была вооружена самолётами Р-1 (Поликарпов Р-1).

 
В 1928 году эскадрилья «Ультиматум» вошла в состав 252-й штурмовой авиабригады ВВС Белорусского военного округа. В 1932 году эскадрилья перевооружена на Р-5 и вошла в состав 114-й авиабригады, базировавшейся в Гомеле. В 1934 году получила новые Р-5ССС и вошла в состав 8-й штурмовой авиабригады ВВС Белорусского особого военного округа.

В сентябре 1936 года большинство лётчиков во главе с командиром эскадрильи убыли в Испанию для участия в гражданской войне. В апреле 1938 года в связи с реогрганизацией ВВС Красной армии из трех эскадрилий 8-й штурмовой авиабригады созданы два штурмовых полка:
 14-й штурмовой авиационный полк (65-я эскадрилья и часть 29-й эскадрильи);
 5-й штурмовой авиационный полк (9-я эскадрилья «Ультиматум» и часть 29-й эскадрильи).

5-й штурмовой авиационный полк базировался в Гомеле. В сентябре 1940 года полк переименован в 61-й штурмовой авиационный полк и входил с февраля 1940 года в состав 8-й смешанной авиадивизии ВВС Прибалтийского военного округа, базируясь на аэродроме Кейданы Литовской ССР.

В составе действующей армии во время ВОВ со 22 июня 1941 по 5 июля 1941, с 13 июля 1941 по 16 ноября 1941, с 10 января 1942 по 17 марта 1942, с 24 июня 1942 по 5 февраля 1944 года.

На 22 июня 1941 года базировался в Кейданы, имел на вооружении 80 самолётов И-153, И-15 бис (в том числе 5 неисправных), а также 5 Ил-2, ещё не освоенных лётчиками. По иным данным 61 И-153, 5 И-15 бис и 5 Ил-2.

В первый же день войны аэродром четырежды подвергся бомбардировке и штурмовке, потерял все Ил-2 (брошенными в Вильнюсе) и 15 И-153. Оставшиеся самолёты перебазировались на полевой аэродром Маркштат в районе Каунаса. До 25 июня 1941 года совершил 123 вылета на штурмовку войск противника в районах Мариамполь, Вилкавишкис. На 26 июня 1941 года в полку оставались 17 И-153 и полк перебазировался в Даугавпилс, затем сразу в Псков, где самолёты с лётчиками были переданы в другие части, а оставшиеся без самолётов 34 пилота отведены в Воронеж, где с 5 по 13 июля переучивались на Ил-2.

Личный состав переучился на Ил-2 за шесть дней и с 13 июля 1941 года вновь приступил к боевым действиям на смоленском направлении, войдя в состав 23-й смешанной авиадивизии, и ведя боевые действия по защите города Москвы, нанося удары по колоннам в районах Гугино, Смоленск, Монастырщина, Красное, Мстиславль, Хиславичи, Шаталово, Починок, Ельня. Полк выполнил 158 самолёто-вылетов, при этом потерял 24 машины, 6 лётчиков убитыми и пропавшими без вести и 6 лётчиков ранеными. К 24 июля 1941 года в составе полка осталось всего 4 неисправных штурмовика (из 28) и 22 боеготовых пилота.

20 августа 1941 года получил эскадрилью из 10 Ил-2 из прибывшего 215-го штурмового авиационного полка, 13 августа 1941 года штурмует аэродром под Смоленском, 18 августа 1941 года наносит удар по отходящим частям противника в районе устья реки Царевич, Лосево, 20 и 21 августа 1941 года под прикрытием истребителей 129-го истребительного авиаполка штурмует колонну противника в районе деревни Потелицы Смоленской области. С 21 августа 1941 года в основном действовал по войскам 7-й танковой дивизии, выдвигавшейся со стороны Духовщины к западному берегу реки Царевич.

С конца августа 1941 года пополняется в районе Воронежа, с 10 октября 1941 года действует под Москвой, в основном, в полосе 20-й армии, так 12 октября 1941 года наносит удар в районе совхозов Дугино и Новое Село, 17 октября 1941 года штурмует скопление войск между деревнями Горки и Татариново близ Можайска. Уже к 16 октября 1941 года потерял 15 Ил-2. Полк за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941 года награждён Орденом Красного Знамени. 25 ноября 1941 года выведен на пополнение в 1-ю запасную авиабригаду в Кинель.

C 10 января 1942 года действует в составе 46-й смешанной авиадивизии на Калининском фронте, с 17 января 1942 года полк получает новые самолёты в Москве. Базируется на аэродромах Кратово и Москва-Центральная. С 3 феваля базируется на аэродромах Мигалово, Старица, Тепляшкино и действует по очищению Ржевского плацдарма в районе Кокошкино, Ржев, Сычевка, Зубцов, Быково, Мостовая, Овсянково. С 25 марта 1942 года отведён в резерв на доукомплектование в 1-ю запасную авиабригаду в Чапаевск, Кряж, Рассказово.

После переформирования 24 июня 1942 года направлен на Брянский фронт в состав 205-й истребительной авиадивизии и базировался на аэродроме Хухлово. С 10 июля полк в составе 227-й штуромовой авиадивизии участвовал в боевых действиях по очищению от противника среднего Дона и города Воронежа.

С 28 марта 1943 года полк выводится на укомплектование в Левую Россошь, 1 апреля полк прибыл в состав 291-й штуромовой авиадивизии, где вел боевую работу по разгрому орловско-курской группировки противника. 16 июня 1943 года действует в районе Почаевки, Лучки, Соломенно-Топлинки. С первых дней Курской битвы участвует в боях, 5 июля 1941 года совместно с 241-м штурмовым авиационным полком под Бутово впервые применяет кумулятивные бомбы ПТАБ 2,5 — 1,5. 7 июля 1943 года штурмует колонну бронетехники 48-го танкового корпуса, двигавшуюся по дороге из Томаровки на Черкасское.

Затем поддерживает советские войска в ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции и освобождении левобережной Украины. С конца сентября 1943 года действует над Днепром и за ним. Так, 8 октября 1943 года совершает вылет на Букринский плацдарм, 12 октября 1943 года действует в районе Колесище. С начала ноября 1943 года и до февраля 1944 года действует в районе Киева, Фастова и в целом Киевской области.

5 февраля 1944 года полк за отличные боевые действия, проявленные отвагу за отечество, героизм, стойкость, дисциплину и организованность на фронтах Отечественной войны против немецких захватчиков приказом НКО СССР № 018 от 05.02.1944 года преобразован в 165-й гвардейский штурмовой авиационный полк.

Подчинение

Командиры 
 Галунов Дмитрий Павлович, 06.1938 — 07.1938
 майор, подполковник Мамушкин Сергей Николаевич, 1940—1942
 майор, подполковник Плескач Антон Моисеевич, 1942—1943
 майор Рассмотров Александр Иванович, с 10.1943 — 1945

Участие в операциях и битвах 
 Приграничные сражения — с 22 по 26 июня 1941 года.
 Смоленское сражение — с 13 июля по 10 сентября 1941 года.
 Битва за Москву — с 30 сентября по 25 ноября 1941 года.
 Ржевско-Вяземская операция — с 8 января по 1 марта 1942 года.
 Сычёвско-Вяземская операция — с 8 января по 1 марта 1942 года.
 Воронежско-Ворошиловградская операция — с 24 июня по 24 июля 1942 года.
 Сталинградская битва — с 18 сентября 1942 года по 18 ноября 1942 года.
 Среднедонская операция — с 16 декабря 1942 года по 30 декабря 1942 года.
 Курская битва — с 5 июля по 23 августа 1943 года.
 Белгородско-Харьковская операция — с 3 по 23 августа 1943 года.
 Киевская наступательная операция — с 3 ноября по 22 декабря 1943 года.
 Днепровско-Карпатская операция:
 Корсунь-Шевченковская операция — с 24 января по 5 февраля 1944 года.

Награды и наименования

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Воинам полка в составе 291-й штурмовой авиационной Воронежско-Киевской дивизии Верховным Главнокомандующим объявлена благодарность:
 За отличие в боях при овладении столицей Советской Украины городом Киев — крупнейшим промышленным центром и важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на правом берегу Днепра.

Отличившиеся воины полка

Примечания

Литература

Ссылки 
 61-й штурмовой Краснознаменный авиационный полк.
 Боевой путь 165 гв. шап 10 гв. шад.

Штурмовые авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1924 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Участники гражданской войны в Испании (сторона республиканцев)
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники Присоединения Прибалтики к СССР
Участники Приграничных сражений (1941)
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники битвы за Москву
Участники Воронежско-Ворошиловградской операции (1942)
Участники Курской битвы
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Участники Киевской наступательной операции
Участники Харьковских операций
Участники Днепровско-Карпатской операции
Участники Прибалтийской оборонительной операции